Muzzano ima više značenja:
 Muzzano, Biella
 Muzzano, Lodi